ТОШ — многозначная аббревиатура:
 ТОШ — трудовой отряд школьников
 ТОШ — Тульская оружейная школа

См. также 

 ТОШ СО — Томский областной штаб студенческих отрядов
  
  — аббревиатура латиницей